54, het jaar
54 (getal), het getal
Studio 54 (film), een film uit 1998 over de opkomst en ondergang van de New Yorkse discotheek Studio 54